Peter Weibel (1944) osztrák művész
 Peter Weibel (1950–2017) német kerékpárversenyző, olimpikon